Джоуль:

 Джоуль — единица измерения работы, энергии и количества теплоты в Международной системе единиц (СИ). 
 Джоуль, Джеймс (1818—1889) — английский физик.
 Джоуль  — кратер на обратной стороне Луны.